GP2 Series v roce 2012 byla osmou sezónou závodní série GP2 Series. Začala v malajsijském Sepangu dne 24. března a skončila v Singapuru dne 23. září. V sezóně zvítězil italský závodník Davide Valsecchi před Brazilcem Luizem Razianem.

Složení týmů

Kalendář

Výsledky a pořadí

Pořadí jezdců

Pořadí týmů

Reference

Externí odkazy 
 

GP2
Motoristické sporty v roce 2012